Iraqw bezeichnet:

 Iraqw (Sprache), eine Sprache in Tansania
 Iraqw (Volk), eine Volksgruppe in Tansania.